Бант (від сер.-в.-нім. bant,  — «стрічка, тасьма, зав'язка») — слово, що має такі значення:
 Бант — прикраса у вигляді пишного вузла зі стрічки або шнура.
 Бант — приналежність до орденського знака (див. Орден Святого Георгія). «Повний бант» — комплект всіх ступенів ордена.
 Бант — ігрова ситуація в бейсболі.
 Риф-бант — деталь вітрила.

Топонім 
 Бант — село в Нідерландах.

Див. також 
 Аксельбант («пахвовий бант») — приналежність форменого одягу.